Список ссавців Карибів містить перелік із 210 видів ссавців, зареєстрованих у Карибському біорегіоні згідно з МСОП. Теріофауна Карибів унікальна і різноманітна, хоча й філогенетично обмежена. Цей список включає перелік ссавців усіх островів у Карибському морі, а також Багамських о-вів, о-вів Теркс і Кайкос та о. Барбадос, які розташовані не в Карибському морі, але біогеографічно належать до Карибського біорегіону.

Особливості фауни Карибів 
Карибський біорегіон був домом для кількох ендемічних родин, але більша частина цього розмаїття нині зникла. Велика частка вимирань сталася через ізольованість, а тому дещо меншому конкурентному характері екосистем архіпелагу, і з тим, що хижі ніколи не колонізували велику частину регіону. Ці фактори зробили місцеву фауну островів особливо уразливою до негативних наслідків діяльності людини. На острівну фауну, зокрема, згубно вплинули інвазивні види. Ніша хижаків Карибських островів була раніше зайнята ендемічними невеликими яструбами, соколами, каракарами, тераторнітидовими й совоподібними, які вже зникли. Кубинські крокодили також мають більше наземних звичок, ніж в інших сучасних крокодилів.

Без урахування кажанів, майже 90 % ссавців фауни Карибського регіону вимерли з кінця плейстоцену, зокрема всі лінивці й мавпи, унікальні комахоїдні Nesophontes, два з чотирьох видів Solenodon і різні гризуни, а також всі гігантські хутієві. Мавпові й кавієвиді були південноамериканського походження. Гризуни триби Oryzomyini були неарктичного походження, окрім тих, що жили на Ямайці, які досягли Карибського басейну через Південну Америку. Походження Карибських мідицеподібних не встановлено.

Фауна кажанів поділяється на дві частини лінією Купмана, яка проходить між островом Сент-Вінсент і островом Бекія, найпівнічнішого з Гренадінських островів. Фауна кажанів до цієї лінії схожа із сусіднім материком, після ж лінії Купмана є деякі види, спільні з материком, але є багато видів, які належать ендемічним родам, підродинам і навіть родинам.

Природоохоронні статуси 
Із 210 зазначених у таблиці видів, 23 — вимерлі, 7 — перебувають на межі зникнення, 8 — під загрозою вимирання, 17 — є уразливими, 7 — близькі до загрозливого стану, для 20 — даних недостатньо.

Для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП використовуються такі позначення:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Примітки 

Кариби